

Patronyme 
 Bernard Fitzalan-Howard (3e baron Howard de Glossop) (1885-1972), pair britannique ;
 Edward Fitzalan-Howard (1er baron Howard de Glossop) (1818-1883), homme politique britannique ;
 Maria Elizabeth Glossop (1851-1904), actrice britannique ;
 Peter Glossop (1928-2008), baryton britannique.

Toponyme 
 Glossop, une ville dans le nord du Derbyshire, au Royaume-Uni.